Cleostratus ist:

 der lateinische Name des griechischen Astronomen Kleostratos von Tenedos
 Cleostratus (Mondkrater), benannt nach Kleostratos von Tenedos
 Cleostratus (Gattung), eine Heuschreckengattung